MT steht als Abkürzung für:

 Magnetic Testing, siehe Magnetpulverprüfung
 Magnetotellurik, eine Methode der Geophysik
 Manntag, eine Einheit zur Ressourcenplanung menschlicher Arbeitskraft
 Masoretischer Text, ein hebräischer Text des Tanach
 Megatonne TNT, eine Einheit für die Sprengkraft u. a. von Kernwaffen, siehe TNT-Äquivalent
 Membership Training, Teil der südkoreanischen Studentenkultur
 Mountain Time, siehe Zeitzone #Mountain
 Möbiustransformation, eine mathematische Abbildung
 Modifizierter Tweet, ein veränderter original Tweet, siehe Twitter#Tweets
 Muay Thai, eine thailändische Kampfsportart

Biologie und Medizin:
 Manuelle Therapie, zur Behandlung von Funktionsstörungen des Bewegungsapparats
 Mikrotubuli, röhrenförmige Proteinfilamente, siehe Mikrotubulus

Computertechnik:
 machine translation, siehe Maschinelle Übersetzung
 Megatransfer, eine Einheit für die übertragene Datenmenge relativ zur Breite eines Datenbusses
 Message Type, ein Datenaustauschformat im Finanzbereich, siehe SWIFT-Nachricht
 Middle Tier, Schicht innerhalb der Softwareentwicklung, siehe Schichtenarchitektur

Geographie:
 Haiti, ein auf der Insel Hispaniola in den Großen Antillen gelegener Inselstaat nach dem ICAO-Code
 Malta (malt. Repubblika ta’ Malta), ein südeuropäischer Inselstaat im Mittelmeer Ländercode nach ISO 3166
 Mato Grosso, ein Bundesstaat im Landesinneren Brasiliens, gehört zur Região Central-Oeste
 Montana, ein Bundesstaat im Nordwesten der Vereinigten Staaten von Amerika, als postalische Abkürzung

Medien:
 Mindener Tageblatt
 Monitoring Times, eine amerikanische ehemalige Amateurfunkzeitschrift
 Monotype, Gruppenbegriff für nichtproportionale Schriftarten
 Münsterländische Tageszeitung
 MusikTexte, deutsche Fachzeitschrift für neue Musik

Verkehrstechnik:
 Manual Transmission, manuelles Fahrzeuggetriebe
 Maquinaria y Elementos de Transporte, ehemalige spanische Automarke
 Mobiles Terminal, Arbeitsmittel der Zugbegleiter der Deutschen Bahn und anderer Eisenbahnunternehmen
 Mud Terrain, eine Profilform von Autoreifen #Geländereifen
 Multimodaler Transport, Transportkette mit unterschiedlichen Verkehrsträgern, siehe Multimodaler Verkehr
 Thomas Cook Airlines (Vereinigtes Königreich), britische Charterfluggesellschaft (IATA-Code)
 Yamaha MT-01 bzw. Yamaha MT-03, Motorradmodelle des japanischen Motorradherstellers Yamaha

MT als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Ägypten: Matruh
 Albanien: Kreis Mat (auslaufend)
 Deutschland: Unterwesterwaldkreis und Westerwaldkreis (auslaufend)
 Griechenland: Lesbos, für künftige Zulassungen freigehalten
 Großbritannien: Manchester
 Italien: Provinz Matera
 Niederlande: Motorräder
 Österreich: Bezirk Murtal
 Slowakei: Okres Martin
 Türkei: Ausländer mit Aufenthaltserlaubnis

M.T. steht als Abkürzung für:
 Motoscafo Turismo, ein Sprengboot der italienischen Marine, siehe Sprengboot M.T.

Mt steht als Abkürzung für:
 Evangelium nach Matthäus, erstes Buch des Neuen Testaments
 Megatonne, siehe Tonne (Einheit)
 Meitnerium, ein künstliches chemisches Element

mT steht als Abkürzung für:
 Millitesla, ein Tausendstel der Einheit für die magnetische Flussdichte

mt steht als Abkürzung für:
 maltesische Sprache (Eigenbezeichnung: Malti), die Sprache Maltas, Sprachcode nach ISO 639-1
 Metertonne, ein Maß für Energie (veraltet) und Momente
 Metrische Tonne, in angloamerikanischen Einheitensystemen mit anderen Tonnendefinitionen

.mt steht als Abkürzung für:
 .mt, länderspezifische Top-Level-Domain des Staates Malta

Abkürzung